Nighthawk (Night hawk, englisch „Nachtfalke“) steht für:

 Nachtfalke, ein amerikanischer Sommervogel, siehe Falkennachtschwalbe
 Nighthawk (Carowinds), eine Achterbahn im Freizeitpark Carowinds
 Lockheed F-117 Nighthawk, ein Jagdflugzeug von Lockheed
 Supermarine Nighthawk, Flugzeug-Prototyp (1917) von Supermarine
 Walther Nighthawk, Luftpistole von Walther
 Nighthawk (Comicserie), eine Reihe von Westerncomicgeschichten
 Nighthawk (EP), eine EP (2014) der Band Long Distance Calling
 Nighthawk (Washington), Siedlung im Okanogan County
 Robert Nighthawk (1909–1967), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Nighthawk Custom, US-amerikanische Schusswaffenmanufaktur
Night Hawk

 Night Hawk (Lacrossespieler), kanadischer Sportler
 Night Hawk (Comic), Comicfigur
 Night Hawk (Album), von Coleman Hawkins
 The Night Hawk (1924), US-Western
 The Night Hawk (1938), US-Krimi

Siehe auch:

 Nighthawks (Begriffsklärung)